Islaz ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Islaz (Teleorman), Gemeinde im Kreis Teleorman
 Islaz (Ilfov), Dorf im Kreis Ilfov

Siehe auch:
 Islas